Das Mixed der Australian Open 1999 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Justin Gimelstob und Venus Williams. Das Finale gewann die Paarung David Adams und Mariaan de Swardt in drei Sätzen gegen Max Mirny und Serena Williams.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Mixed
1999